Bubaridae är en familj av svampdjur. Bubaridae ingår i ordningen Halichondrida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bubaridae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Bubaridae